Derksen is een Nederlandse achternaam. Het is een verbastering van Derkszoon, zoon van Derk.
Varianten zijn: Dirksen, Dercksen en Derks.

Het kan verwijzen naar de volgende Nederlandse personen:

 A.J.M. Derksen (1924-1998), politicus
 Geert-Jan Derksen (1975), roeier
 Jan Derksen (1919), wielrenner
 Jan Derksen (1932 - 2004), zanger
 Johan Derksen (1949), sportjournalist en ex-voetballer
 Jo Derksen (1899-1965), vakbondsvoorzitter en politicus
 Leo Derksen (1926-2002), journalist
 Marieke Derksen (1979), uitgeefster
 Piet Derksen (1913 - 1996), zakenman en filantroop 
 Robert-Jan Derksen (1974), golfer
 Steven Derksen (1915 - 1988), socioloog en econoom
 Ton Derksen (1943), wetenschapsfilosoof

Nederlandse of Vlaamse achternaam